YouMagic — сервис IP-телефонии, разработанный в 2011 году федеральным оператором дальней связи ОАО «МТТ». YouMagic позволяет звонить на фиксированные и мобильные телефонные номера мира.

Сервисом можно пользоваться с помощью онлайн приложения через личный кабинет YouMagic, а также бесплатных программных клиентов для ОС Android, Apple iOS, Windows, MacOS. Также возможно использование любых IP-телефонов с поддержкой протокола SIP.

Звонки между абонентами YouMagic осуществляются бесплатно.

Первый релиз сервиса и сайт www.youmagic.com были представлены 28 июля 2011 года. В этом же году МТТ получила 1 миллиард номеров в наднациональном коде 883.

При регистрации YouMagic абонент получает уникальный международный 15-значный телефонный номер в коде +883140 или выбирает прямой городской телефонный номер с кодами некоторых крупнейших городов России и других стран.

Территория 
Телефонные номера (на 15.04.2014 г.) предоставляются в следующих городах и странах:

Страны и города с кодами:
 Великобритания: Лондон (20)
 Израиль: Негеографические (77)
 Испания: Мадрид (91)
 Италия: Рим (06)
 Казахстан: Казахстан (771, 772)
 Канада: Торонто (647)
 Латвия: Рига (6)
 Литва: Вильнюс (5), Клайпеда (46), Каунас (3), Паневежис (45), Шяуляй (41)
 Люксембург: Люксембург (352)
 Польша: Варшава (22)
 США: Вашингтон (202), Нью-Йорк (347)
 Украина: Украина (94)
 Финляндия: Хельсинки (9)
 Франция: Париж (1)
 Чехия: Прага (2)
 Швейцария: Цюрих (43)
 Швеция: Стокгольм (8)

Города России с кодами:
 Москва (499)(495)
 Санкт-Петербург (812)
 Барнаул (3852)
 Братск (3953)
 Иркутск (3952)
 Казань (код 843)
 Калининград (4012)
 Кемерово (3842)
 Красноярск (3912)
 Нижний Новгород (831)
 Нижневартовск (3466)
 Новосибирск (383)
 Омск (3812)
 Пермь (342)
 Ростов-на-Дону (863)
 Самара (846)
 Томск (3822)
 Челябинск (351)

Платформы, на которых работает YouMagic 
Сервис YouMagic полноценно функционирует на большинстве устройств, поддерживающих SIP-протокол, в том числе ряде офисных АТС, большинстве IP-телефонов. Может использоваться на стационарных телефонах с IP-шлюзом.

Для совершения VoIP-звонков можно использовать стационарный компьютер, ноутбук, смартфон или планшет. Компания МТТ выпустила собственные приложения для операционных систем: Windows, MacOS, Google Android, Apple iOS. Кроме этого, YouMagic работает на SIP-приложениях сторонних разработчиков.

Полный набор функциональных возможностей также доступен через интернет-браузер из «личного кабинета» абонента.

Функции 
Основные функции сервиса YouMagic:
 голосовая связь,
 бесплатная передача текстовых сообщений (для Android-приложений).

Дополнительные функции сервиса YouMagic:
(поддерживаются не во всех приложениях)
 отображение тарифа звонка перед началом разговора;
 отображение длительности звонка во время разговора;
 поддержка аккаунтов сторонних SIP-провайдеров;
 поддержка нескольких учётных записей;
 автоматический и ручной выбор настроек качества звонка;
 автоматическое подавление шума при разговоре;
 поддержка тонального набора;
 отображение фото контакта при звонке;
 использование адресной книги смартфона;
 автоматическое отображение сетевого статуса контактов YouMagic;
 история звонков;
 громкая связь.

История развития YouMagic

Технология 

YouMagic базируется на технологии IP-телефонии, которая подробно описана в соответствующем разделе IP-телефония. Для предоставления услуг конечным пользователям YouMagic использует SIP-протокол и софтфоны как собственной разработки ОАО "МТТ", так и сторонние устройства и софтфоны, способные работать с использованием стандартных настроек SIP-протокола.

YouMagic для бизнеса (YouMagic.Pro) 
9 июля 2012 года компания МТТ выпустила решение для малого и среднего бизнеса – независимую виртуальную АТС YouMagic.Pro. Полнофункциональная виртуальная офисная АТС, обеспечивающая прием, обработку и осуществление звонков при наличии Интернет-канала.

Подключение к YouMagic.Pro и выделение городского номера одного из городов работы YouMagic производится на сайте. Базовый пакет услуг включает в себя предоставление одного городского номера на выбор, нескольких внутренних номеров и функциональность традиционной офисной АТС. Звонки между всеми номерами сотрудников бесплатны. Для осуществления звонков используются SIP-телефоны, IP-шлюзы, а также бесплатные программные клиенты на базе Windows, MacOS, Google Android, Apple iOS.

Судебное разбирательство с Роскомнадзором 
В 2012 году Роскомнадзор по Свердловской области предъявил претензии компании МТТ, связанные с тем, что согласно постановлению правительства РФ №87 от 2005 года, при предоставлении абоненту городского номера, ему должна предоставляться и выделенная абонентская линия (что невозможно технически в данной модели). МТТ попыталась оспорить несколько положений этого постановления в высшем арбитражном суде, ссылаясь на то, что они противоречат принятой в 2011 г. новой редакции Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (№99-ФЗ). Однако суд с этими аргументами не согласился.

Примечания

Ссылки 
Сайты и ресурсы
 Официальный сайт YouMagic для частных лиц
 Официальный сайт YouMagic.Pro для малого бизнеса
 Официальный сайт разработчика - ОАО "МТТ"

Программы мгновенного обмена сообщениями
Интернет-телефоны
IP-телефония
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение мобильных телефонов
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для iOS